Snaebjörn puede hacer referencia a:

 Snaebjörn, un escaldo, autor de algunas estrofas del Skáldskaparmál de la Edda prosaica, según la Gesta Danorvm de Saxo Gramático
 Snaebjörn Galti, explorador vikingo, el primer escandinavo en arribar a Groenlandia
 Snæbjörn Eyvindsson, personaje secundario de la Saga de Grettir